Zapata ist der Name folgender Orte:

 Zapata County, County in Texas
 Zapata (Texas), Stadt im Zapata County
 Ciénaga de Zapata, Sumpfgebiet auf Kuba
 Zapata (Sucre), Dorf in Majagual, Departamento de Sucre, Kolumbien

Zapata ist der Name folgender Unternehmen:
 Café Zapata, ehemaliger alternativer Kunst- und Kulturort in Berlin

Zapata ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Zapata (1970–2022), deutscher Singer-Songwriter
 Alonso Zapata (* 1958), kolumbianischer Schachspieler
 Ángel Ernesto Zapata Bances (* 1959), peruanischer Geistlicher, Bischof von Chimbote
 Antonio Zapata y Cisneros (1550–1635), spanischer Kardinal
 Arnold Zapata (* 1967), bolivianischer Radrennfahrer
 Bernabé Zapata Miralles (* 1997), spanischer Tennisspieler
 Carlos Zapata Vela (1906–1990), mexikanischer Diplomat
 Cristian Zapata (* 1986), kolumbianischer Fußballspieler
 Duván Zapata (* 1991), kolumbianischer Fußballspieler

 Eufemio Zapata (1873–1917), mexikanischer Revolutionär
 Flavio Calle Zapata (* 1944), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Ibagué
 Francisco Zapata Bello (* 1948), venezolanischer Komponist, Dirigent und Gitarrist
 Franky Zapata (* 1978), französischer Jetski-Pilot und Erfinder
 Gustavo Zapata (* 1967), argentinischer Fußballspieler
 Hilario Zapata (* 1958), panamaischer Boxer
 Javier Zapata (* 1969), kolumbianischer Radrennfahrer
 José Muñoz Zapata (* 1905), mexikanischer Diplomat
 Mia Zapata (1965–1993), US-amerikanische Musikerin
 José René Higuita Zapata (* 1966), kolumbianischer Fußballspieler (Torwart)
 José Trinidad Zapata Ortiz (* 1959), mexikanischer Geistlicher, Bischof von San Andrés Tuxtla
 Karen Zapata (* 1982), peruanische Schachspielerin
 Luis Zapata (1951–2020), mexikanischer Schriftsteller, Redakteur und Übersetzer
 Maya Zapata (* 1981), mexikanische Schauspielerin
 Norah Zapata-Prill (* 1946), bolivianische Dichterin
 Orlando Zapata (1967–2010), kubanischer Dissident
 Pedro León Zapata († 2015), venezolanischer Karikaturist
 Rayderley Zapata (* 1993), spanischer Kunstturner
 Roberto Dañino Zapata (* 1951), peruanischer Politiker, Jurist und Diplomat
 Róbinson Zapata (* 1978), kolumbianischer Fußballspieler
 Yerilda Zapata (* 1998), venezolanische Leichtathletin
 

Siehe auch:

 Viva Zapata! (1952), US-amerikanische Filmbiografie über Emiliano Zapata
 Zapatisten (auch Zapatistas genannt)
 Zapatismus
 Neozapatismus
 Emiliano Zapata (Begriffsklärung)
 für Zapata Oil siehe HRG Group